Miejscowości w USA:
 Franconia – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Franconia – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
Gminy w USA:
 Franconia (ang. Franconia Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Chisago
 Franconia (ang. Franconia Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Franconia (ang. Franconia Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Montgomery